Ezechiasz (król Judy)
 Ezechiasz (powstaniec żydowski)